Jean Germain peut désigner :

 Jean Germain († 1361 ou 1362), français, évêque de Chalon-sur-Saône puis évêque d'Auxerre;
 Jean Germain († 1461), français, évêque de Chalon-sur-Saône ;
 Jean Germain (1947-2015), homme politique français ;
 Jean Germain (1949-), romaniste belge.

Élève du lycée Saint-Marc de Lyon